Krazeisen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Johann von Krazeisen (1851–1924), deutscher Jurist
 Karl Krazeisen (1794–1878), bayerischer Offizier und Maler